Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2009 () — 17-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 11 по 19 июля 2009 года на стадионе «Sydney Olympic Park Hockey Centre» в городе Сидней, Австралия.

Победителями Трофея чемпионов (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную Австралии со счётом 4:3 по послематчевым пенальти (основное время закончилось со счётом 0:0). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 5:2.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 2008
  — чемпионы летних Олимпийских игр 2008 и чемпионы мира 2006 года
  — 2-е место на летних Олимпийских играх 2008
  — 4-е место на летних Олимпийских играх 2008
  — 6-е место на летних Олимпийских играх 2008 (сборная Великобритании)

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+10:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2009 на официальном сайте FIH
Предыдущий официальный сайт турнира
 Results book
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2009 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2009

2009
Июль 2009 года
Спорт в Австралии в 2009 году
2009 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Сиднее